Большо́в  — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Большов, Александр Михайлович (1929—2016) — советский и российский партийный и общественный деятель.
 Большов, Виктор Павлович (род. 1939) — советский легкоатлет.
 Большов, Владимир Иванович (род. 1958) — российский актёр.
 Большов, Дмитрий Григорьевич (1925—1974) — советский журналист, главный редактор газеты «Советская культура» (1961—1967).
 Большов, Михаил Алексеевич (1919—1944) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Большов, Сергей Владимирович (1954—2018) — советский и российский историк.

Большова